Matti Erkki Olavi Murto, finski hokejist, * 9. april 1949, Helsinki, Finska, † 19. avgust 2013, Helsinki.

Murto v finski ligi vso kariero igral za klub HIFK Helsinki, skupno osemnajst sezon v dveh delih, s klubom je tudi osvojil pet naslovov finskega državnega prvaka, v sezonah 1968/69, 1969/70, 1973/74, 1979/80 in 1982/83. Le v sezoni 1974/75 je igral za VEU Feldkirch v avstrijski ligi. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil peto in četrto mesto, in šestih svetovnih prvenstvih. Skupno je za reprezentanco odigral 158 tekem, dosegel pa 36 golov in 21 podaj.

Leta 1991 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu HIFK Helsinki so upokojili njegov dres s številko 17.

Statistika kariere

|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska 2. liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 68/69
|
| 11
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 69/70
|
| 21
| 14
| 8
| 22
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 5
| 1
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 73/74
|
| 35
| 13
| 17
| 30
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 1
| 2
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 75/76
|
| 36
| 16
| 14
| 30
|
| 6
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 76
|
| 6
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 79/80
|
| 36
| 24
| 9
| 33
|
| 18
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 82/83
|
| 18
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 227
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | 152
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Finski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti VEU Feldkirch
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami